Fidel est un prénom porté par :
 Fidel Ambríz, footballeur mexicain
 Fidel Bofill, un peintre catalan
 Fidel Castro, un révolutionnaire et homme d'État cubain
 Fidel Castro Díaz-Balart, physicien nucléaire cubain
 Fidel Escobar, un footballeur panaméen
 Fidel Gudin, un peintre français
 Fidel Herrera Beltran, un homme politique mexicain
 Fidel LaBarba, un boxeur américain
 Fidel Lachance, un chanteur québécois
 Fidel Martínez, un footballeur équatorien
 Fidel Nadal, un musicien argentin
 Fidel Uriarte, un joueur et entraîneur de football espagnol
 Fidel V. Ramos, un homme d'État philippin
 Fidel Sánchez Hernández, un homme d'État salvadorien

Autres 
 Fidel Armor est le nom initial de Sao Breiz, une association au Royaume-Uni de Bretons des Forces françaises libres.